Kungälv kan syfta på:

Kungälvs kommun – en kommun i Västra Götalands län 1971–
Kungälvs distrikt – ett distrikt i Kungälvs kommun och Västra Götalands län 2016–
Kungälv – tätort i Sverige
Kungälvs stad – tidigare administrativ stad i Sverige 1680/1762–1970
Kungälvs församling – en församling i Göteborgs stift
Kungälvs kyrka – en kyrka i Kungälv i Göteborgs stift
IFK Kungälv – idrottsförening i Sverige
Kungälvs IK – idrottsklubb i Sverige
Kungälvs SK – sportklubb i Sverige
Kungälvs VBK – volleybollklubb i Sverige